Mirabela ima više značenja:
 Mirabela (Kozenca)
 Mirabela (Milano)
 Mirabela (Peruđa)
 Mirabela (Vičenca)